Чми () — село в Республике Северная Осетия — Алания. Подчинён Затеречному району города Владикавказа, входит в состав городского округа город Владикавказ (Дзауджикау). Находится на Военно-Грузинской дороге.

История  

Селение Чми появилось на восточной границе расселения осетин в 18 веке, это было второе основанное здесь осетинское село (после Ларса) на ранее вайнахских землях. Поселились здесь осетины фамилии Слонате. Чми входило в состав осетинского Тагаурского общества, где всё население относилось к фамилии Дударовых. Селение Чми занимавшее очень выгодное стратегическое положение у входа в Дарьяльское ущелье, упоминается ещё в источниках XVI—XVII вв.. Здесь был создан отдельный и самостоятельный опорный пункт, который упоминается в Военной энциклопедии Сытина как Джераховское укрепление.

Недалеко от селения находится комплекс археологических памятников (погребения в катакомбах с оружием) от эпохи бронзы вплоть до позднего средневековья. Там же располагается крупный аланский могильник VI—IX вв., где было найдено большое количество оружия, инвентаря, предметов быта алан.

Вот что писал известный грузинский историк и географ XVIII века Вахушти Багратиони в своем труде «Описание царства Грузинского» о Чми:

Население  

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года.

Улицы

Ссылки 
 Тагаурское общество
 Коды ОКАТО и ОКТМО — Чми

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Владикавказ